Charroux  o Charós , municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Charroux (Viena), municipi al departament de la Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Cantó de Charroux, cantó al districte de Montmorillon (departament de la Viena, França)
 Comtat de Charroux, jurisdicció feudal d'Aquitània, al Llemosí, que forma la regió històrica occitana de la Marca llemosina